Königliche Bibliothek heißen:

 Dänische Königliche Bibliothek (Det Kongelige Bibliotek), die Nationalbibliothek Dänemarks in Kopenhagen
 Königliche Bibliothek Belgiens (Koninklijke Bibliotheek van België, KBR) in Brüssel
 Königliche Bibliothek der Niederlande (Koninklijke Bibliotheek, KB), Nationalbibliothek der Niederlande Den Haag
 Königliche Bibliothek zu Stockholm (Kungliga Biblioteket, KB), die Nationalbibliothek Schwedens
 Königliche Bibliothek zu Turin (Biblioteca Reale) in Italien
 Royal Library (deutsch Königliche Bibliothek), Bibliothek der britischen Königsfamilie in Windsor

Historisch:
 Königliche Bibliothek zu Berlin ab 1701, heute die Alte Bibliothek (Berlin)
 Königliche Bibliothek in Hannover, heute Niedersächsische Landesbibliothek bzw. Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek
 Königliche Hausbibliothek in Berlin war eine ab 1862 bestehende Sammlung mehrerer persönlichen Bibliotheken einzelner Mitglieder des preußischen Herrscherhauses, die sich zunächst im Berliner Schloss befand, und deren Restbestände heute die Staatsbibliothek zu Berlin verwahrt
 Königliche Öffentliche Bibliothek ab 1806, heute Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
 Königliche Öffentliche Bibliothek im 19. Jh., heute Württembergische Landesbibliothek
 Biblioteca Real 1716–1836, heute Spanische Nationalbibliothek